

Geografia 
 Kershaw – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Carolina del Sud, nella Contea di Lancaster

Persone 
 Clayton Kershaw (1988) – giocatore di baseball statunitense 
 Devon Kershaw (1982) – fondista canadese
 Doug Kershaw (1936) – musicista, cantante e compositore statunitense 
 Elinor Kershaw (1884-1971) – giocatore di baseball statunitense 
 Ian Kershaw (1943) – storico britannico
 Nik Kershaw (1958) – cantautore britannico
 Sammy Kershaw (1958) – cantautore statunitense